Ez a lista Szlovénia jelenleg is üzemelő vagy már megszűnt vasút- és villamosvonalait tartalmazza. Az országban az összes vasútvonalat a Slovenske železnice üzemelteti.

Normál nyomtávolság

Keskeny nyomtávolság

Befejezetlen vasútvonalak 
 Črnomelj - Vinica - Szlovén-horvát országhatár - Moravice

További információk

Források 

Vasúttal kapcsolatos listák